Джоволь () — небольшой город на юге Мавритании, на территории области Горголь. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в западной части области, на правом берегу реки Сенегал, вблизи границы с Сенегалом, на расстоянии приблизительно 350 километров к юго-востоку от столицы страны Нуакшота. Абсолютная высота — 20 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным 2013 года численность населения города составляла 9 973 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Каэди.

Примечания 

Города Мавритании